José Faustino Sánchez Carrión, een Peruaans onafhankelijkheidsstrijder 
Sánchez Carrión (provincie), een provincie van Peru